Les Le Mans Series 2007 s'est déroulée du 15 avril au  sur un total de six manches. Elle a été notamment marquée par l'arrivée du constructeur français Peugeot dans la catégorie LMP1 avec sa 908 turbo-diesel.

Calendrier

Résultats 
Vainqueurs du classement général en caractères gras.

Championnat des équipes 
Barème de points : 10-8-6-5-4-3-2-1.

Classement LMP1 

† - En raison du faible nombre de participants dans la catégorie LMP1 à Interlagos, seule la moitié des points a été accordée.

Classement LMP2 

† - En raison du faible nombre de participants dans la catégorie LMP2 à Interlagos, seule la moitié des points a été accordée.

Classement GT1 

† - En raison du faible nombre de participants dans la catégorie GT1 à Interlagos, seule la moitié des points a été accordée.

Classement GT2

Championnat des pilotes 
Barème : 10-8-6-5-4-3-2-1. Seuls les pilotes qui ont conduit au moins 45 minutes lors d'une course reçoivent des points.

Classement LMP1 

† - En raison du faible nombre de participants dans la catégorie LMP1 à Interlagos, seule la moitié des points a été accordée.

Classement LMP2 

† - En raison du faible nombre de participants dans la catégorie LMP2 à Interlagos, seule la moitié des points a été accordée.

Classement GT1 

† - En raison du faible nombre de participants dans la catégorie GT1 à Interlagos, seule la moitié des points a été accordée.

Classement GT2

Sources

Liens externes 
 

Sport automobile en 2007
2007